Домашовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство. Население — 3812 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Домашовице
 Залесе
 Дзедзице
 Грембошув
 Копалина
 Стары-Грембошув
 Сулошув
 Нова-Весь
 Мендзыбродзе
 Пекло
 Польковске
 Семыслув
 Велька-Колёня
 Выгода
 Стшельце
 Шежина
 Велёленка
 Влохы
 Восковице-Гурне
 Свибне
 Зофиювка

Соседние гмины 
 Гмина Намыслув
 Гмина Покуй
 Гмина Рыхталь
 Гмина Сверчув
 Гмина Волчин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Намыслувский повет